Samsung Межконтинентальный кубок по пляжному футболу 2015 года () — пятый розыгрыш этого турнира по пляжному футболу. С 3 по 7 ноября 2015 года 8 ведущих национальных сборных из 6 конфедераций приняли участие в борьбе за трофей в Дубае, ОАЭ.

Участвующие команды

Групповая стадия 
6 октября 2015 года была проведена жеребьевка, на которой восемь команд разделили на две группы по четыре команды.

Для всех матчей указано местное время в Дубае, (UTC+4).

Группа A

Группа B

Стадия квалификации

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Чемпионская стадия

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Награды

Лучшие бомбардиры

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на Beach Soccer Russia
 Страница турнира на beachsoccer.ru
 Страница турнира на Beach Soccer Worldwide

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу
Спорт в ОАЭ в 2015 году
2015 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Дубае
Ноябрь 2015 года